Bumba, localité sur les rives du fleuve Congo, situé dans la province de Mongala en République démocratique du Congo.
 Bumba, territoire englobant la localité de Bumba.
 Bumba, localité de la province de l’Ouest au Rwanda.
 Bumba, créateur du monde dans la cosmogonie kuba.
 Bumba, clown d'une série télévisée homonyme pour enfants.
 Bumba, genre d'araignées mygalomorphes.